La  2015, è la 39ª edizione delle leghe regionali giapponesi.

Campioni regionali
Qualificate per la 39ª edizione della National Regional Football League Competition

Hokkaido

Source:

Tohoku

Division 1

Source:

Division 2 Nord

Source:

Division 2 Sud

Source:

Kantō

Division 1

Source:

Division 2

Source:

Hokushinetsu

Division 1

Source:

Division 2

Source:

Tokai

Division 1

Source:

Division 2

Source:

Kansai

Division 1

Source:

Division 2

Source:

Chugoku

Source:

Shikoku

Source:

Kyushu

Vinte: 3 punti; PK win: 2; PK loss: 1
Source:

Note